Stajkow ist der Familienname folgender Personen:

 Blanka Stajkow (* 1999), polnische Sängerin und Model
 Nentscho Stajkow (* 1955), bulgarischer Radrennfahrer